Anna Pawłowska (ur. 1912, zm. 2005) – major Wojska Polskiego, dama Virtuti Militari
 Anna Pawłowska (ur. 1996) – polska koszykarka
 Anna Pawłowska (ur. 1998) – polska siatkarka
 Anna Pawłowska – dziennikarka